Радикал може да се отнася за:
 Радикал (химия), вид химични вещества
 Радикал (математика), знак за действие коренуване в математиката
 Радикал (китайска писменост), компонент на някои китайски символи